3-Way (cifrario) – cifrario a blocchi
 3-Way – film del 2004 diretto da Scott Ziehl
 3WAY FM – community radio australiana
 3-Way (The Golden Rule) – singolo dei Lonely Island del 2011

Pagine correlate 
 Three Way